

Geografia 
 Rouessé-Vassé – comune francese nella regione dei Paesi della Loira
 Vasse – villaggio nella provincia olandese di Overijssel

Persone 
 Claire Vassé – scrittrice, critica cinematografica e regista francese
 François Vasse – calciatore francese, difensore
 Giorgio Grognet de Vassé – architetto maltese
 Gordon Herbert Vasse – pilota francese di caccia nella prima guerra mondiale e comandante durante la seconda guerra mondiale